

Patronyme 
Polounine (masculin ; ) ou Polounina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nicholas Polunin (1909-1997), botaniste anglais
 Oleg Polunin (1914-1985), botaniste anglais
 Sergueï Polounine (1989-), danseur russe
 Slava Polounine (1950-), acteur, metteur en scène et clown russe
 Vladimir Polunin (1880-1957), peintre russe

Patronyme russe